

Олешно — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Олешно — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Олешно — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Олешно — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства